Dongguang bezeichnet:

 Dongguang (东光县), Kreis der chinesischen Provinz Hebei
 Dongguang (Dongguang) (东光镇), Großgemeinde des gleichnamigen Kreises in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongguang (Wangqing) (东光镇), Großgemeinde des Kreises Wangqing in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongguang (Jinjiang) (东光街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Jinjiang von Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongguang (Longfeng) (东光街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Longfeng von Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang